Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2005 (жінки) — 9-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Швеції з 2 по 9 квітня 2005 року. Матчі відбувалися у містах Лінчепінг та Норрчепінг.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд 
5-8 місця 
8 квітня  –  3:0
8 квітня  –  2:1
7-8 місця
9 квітня  –  2:1 ОТ
5-6 місця
9 квітня  –  3:0

Фінальний раунд 
Півфінали 
8 квітня  –  4:1
8 квітня  –  3:0
3-4 місця 
9 квітня  –  5:2
Фінал 
9 квітня  –  1:0 ОТ

Бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Чанда Ґунн
 Найкращий захисник:  Анджела Руджеро
 Найкращий нападник:  Джейна Геффорд
 MVP:  Кріссі Венделл
Найкращі гравці, обрані ЗМІ
 Найкращий воротар:  Наталя Трунова
 Найкращі захисники:  Шеріл Паундер —  Анджела Руджеро
 Найкращі нападники:  Кріссі Венделл —  Гейлі Вікенгайзер —  Марія Рут

Дивізіон І 
Матчі проходили 27 березня — 2 квітня у Романсгорні, Швейцарія.

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили у італійському Азіаго з 13 березня по 20 березня 2005.

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили 3-9 березня у Кейптауні, ПАР.

Дивізіон IV 
Матчі проходили 1-4 квітня у Данідіні, Нова Зеландія.

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Статистика на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2005 у хокеї з шайбою
Квітень 2005